Ashley Elisabeth Wagner (ur. 16 maja 1991 w Heidelbergu) – amerykańska łyżwiarka figurowa startująca w konkurencji solistek. Brązowa medalistka olimpijska z Soczi (2014, drużynowo) i uczestniczka igrzysk olimpijskich (2010), wicemistrzyni świata (2016), mistrzyni czterech kontynentów (2012), medalistka finału Grand Prix oraz trzykrotna mistrzyni Stanów Zjednoczonych (2012, 2013, 2015).

W 2018 roku zajęła czwartą lokatę na mistrzostwach krajowych, przez co nie została powołana do reprezentacji olimpijskiej. Wagner nie zdecydowała się na kontynuowanie kariery amatorskiej i zaczęła łączyć występy w rewiach z pracą trenerską w ośrodku łyżwiarskim w Bostonie.

Dorastała w rodzinie wojskowej z którą w dzieciństwie siedmiokrotnie się przeprowadzała. Jej ojciec jest pułkownikiem armii amerykańskiej, a matka nauczycielką. Ma dwa lata młodszego brata Austina, który trenował łyżwiarstwo figurowe i występował na szczeblu krajowym. Potrafi mówić w języku niemieckim.

W sierpniu 2019 roku wyznała, że mając 17 lat była ofiarą napaści seksualnej ze strony łyżwiarza Johna Couglina, który kilka miesięcy wcześniej został oskarżony o molestowanie seksualne i w styczniu 2019 roku popełnił samobójstwo. Wagner wyznała, że w czerwcu 2008 roku na obozie łyżwiarskim w Colorado Springs 22-letni wtedy Couglin miał położyć się obok niej na łóżku na którym spała i dotykać ją w miejscach intymnych. Wagner bała się wtedy zareagować i nie zgłosiła incydentu.

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 

Amerykańscy łyżwiarze figurowi
Amerykańscy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Ludzie związani z Lakewood (Kalifornia)
Ludzie urodzeni w Heidelbergu
Urodzeni w 1991